Manoppellesi – abitanti di Manoppello Scalo
Manoppellesi – abitanti di Manoppello